Phalanger är:
 Phalanger (släkte) – ett släkte bland klätterpungdjuren
 Phalanger (PHP-kompilator) –  ett mjukvaruprojekt startat vid Charles University i Prag för att utveckla en PHP-kompilator

bg:Кускус (животно)